Le mont Doney, un sommet en Arizona.
 Le Doney Trail, un sentier en Arizona.
 Jean-Marie Doney, un ecclésiastique français.